Der Klosterjäger steht für:

 Der Klosterjäger (Roman), Roman von Ludwig Ganghofer (1892)
 Der Klosterjäger (1920), deutscher Stummfilm von Franz Osten 
 Der Klosterjäger (1935), deutscher Film von Max Obal
 Der Klosterjäger (1953), deutscher Film von Harald Reinl

Siehe auch:
 Die Klosterjäger, österreichische Band